Langrand ist der Familienname folgender Personen:

 André Langrand-Dumonceau (1826–1900), belgischer Bankmanager
 Olivier Langrand (* 1958), französischer Ornithologe und Naturschützer